Luncavița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Luncavița (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Luncavița (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea